Flávio do Nascimento (Palmares, Pernambuco, 11 de janeiro de 1944) é um poeta, letrista, repentista, pandeirista, ator performático, professor de português e literatura, compositor brasileiro.

Naturais de Palmares
Letristas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Poetas de Pernambuco
Pandeiristas de Pernambuco
Professores de Pernambuco
Repentistas